Mahadeva (wörtl. „Großer Gott“) ist:

ein Beiname des Gottes Shiva, wird häufig als Synonym für ihn verwandt – veraltete deutsche Form auch Mahadö(h)
Mahadeva (Buddhismus), ein buddhistischer Mönch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, der die Mahasanghika-Schule gründet.
Mahadeva (Kosi), Ort in Nepal
Mahadeva (Sagarmatha), Ort in Nepal
Mahadeva (Saptari), Gaunpalika (Landgemeinde) im Distrikt Saptari in der Provinz Nr. 2 in Nepal